Stegner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Maria Martin von Stegner (1710–1778), Weihbischof in Wien
 Artur Stegner (1907–1986), deutscher Politiker (FDP, später GB/BHE)
 Franz Stegner (1937–2015), deutscher Unternehmer
 Johann Stegner (1866–1954), deutscher Politiker (SPD)
 Julia Stegner (* 1984), deutsches Model
 Martin Stegner (* 1967), deutscher Bratschist
 Ralf Stegner (* 1959), deutscher Politiker (SPD)
 Wallace Stegner (1909–1993), US-amerikanischer Historiker, Schriftsteller und Umweltaktivist